Taquara leitet sich ab von dem Tupí-Wort „ta 'kwar“ und kann sein:

 ein grasartiges Gewächs aus Südamerika, ähnlich dem Bambus, siehe Taquara (Pflanze)
ein Ort in Brasilien
 Taquara, Stadt in Rio Grande do Sul
 Taquara (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Taquaras, Distrikt in Rancho Queimado, Santa Catarina
 Ponta das Taquaras, Landspitze in Balneário Camboriú an der Atlantikküste von Santa Catarina
eine Erhebung in Brasilien:
 Morro da Taquara, gelegen in Rio de Janeiro (Bundesstaat)
 Serra da Taquara, gelegen in Paraná
 Serra da Taquara, gelegen in Rio de Janeiro (Bundesstaat)
ein Gewässer in Brasilien:
 Rio Taquara, linker Nebenfluss des Rio Tibaji in Paraná
 Arroio Taquara (Candiota), linker Nebenfluss des Arroio Candiota in Rio Grande do Sul
 Ribeirão Taquara (Grande), rechter Nebenfluss des Ribeirão Grande in Tomazina, Paraná
 Rio Taquara (Iapó), linker Nebenfluss des Rio lapó in Paraná
 Rio Taquara (Ipujuca), Nebenfluss des Rio Ipujuca in Pernambuco
 Rio Taquara (Ivaí), rechter Nebenfluss des Rio Ivaí in Paraná
 Córrego Taquara (Jacarezinho), rechter Nebenfluss Rio Jacarezinho in Paraná
 Taquaras (Lagune), Lagune in Balneário Camboriú in Santa Catarina
 Ribeirão Taquara (Tigre), rechter Nebenfluss des Rio Tigre in São Jerônimo da Serra, Paraná